Los últimos días de Pompeya es el título de una novela así como el de algunas de sus adaptaciones al teatro, al cine y a la televisión.

Novela
 Los últimos días de Pompeya (The Last Days of Pompeii), escrita por el británico Edward Bulwer-Lytton y publicada por primera vez en 1834 en el Reino Unido.

Adaptaciones a otros medios
 Los últimos días de Pompeya (The Last Days of Pompeii), adaptación teatral británica estrenada en 1877 en el teatro Queen's Theatre de Londres;
 Los últimos días de Pompeya (The Last Days of Pompeii), cortometraje de 1900 -primera adaptación al cine de la novela- dirigido por el británico Walter R. Booth;
 Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei), película de 1908 dirigida por los italianos Arturo Ambrosio y Luigi Maggi;
 Los últimos días de Pompeya (The Last Days of Pompeii), suite musical de 1912, compuesta por el estadounidense John Philip Sousa;
 Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei), película de 1913 dirigida por el italiano Mario Caserini;
 Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei), película de 1926 dirigida por el italiano Carmine Gallone;
 Los últimos días de Pompeya (The Last Days of Pompei), película de 1935 dirigida por los estadounidenses Ernest B. Schoedsack y Merian C. Cooper;
 Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei / Les Derniers Jours de Pompéi), película franco-italiana de 1950 dirigida por el francés Marcel L'Herbier y por el italiano Paolo Moffa;
 Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei), película de 1959 dirigida por el italiano Sergio Leone;
 Los últimos días de Pompeya, serie de televisión italo-británico-estadounidense emitida por primera vez en la cadena de televisión estadounidense ABC (American Broadcasting Company) en 1984.

Referencias